Trautmannsdorf an der Leitha, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Trautmannsdorf in Oststeiermark, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken